Kämmerer von Worms steht für:

 Kämmerer von Worms, deutsches Adelsgeschlecht vom Mittelrhein
 Kämmerer von Worms genannt von Dalberg, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Dalberg (Adelsgeschlecht)

Kämmerer von Worms ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter IV. Kämmerer von Worms († 1458), Vizedom von Aschaffenburg
 Eberhard I. Kämmerer von Worms († 1559), deutscher Ritter
 Franz Heinrich Kämmerer von Worms Freiherr von und zu Dalberg (1716–1776), Burggraf von Friedberg, Statthalter von Worms, Amtmann von Oppenheim, siehe Franz Heinrich von Dalberg
 Gerhard I. Kämmerer von Worms (um 1200–1248), Stammvater der Familie der Kämmerer von Worms
 Heinrich VII. Kämmerer von Worms († 1418), Schultheiß von Hagenau
 Johann III. Kämmerer von Worms († 1350) deutscher Ritter, Herr von Waldeck
 Johann XI. Kämmerer von Worms († 1415), Kurpfälzer Hofmeister, Schultheiß und Burgamtmann
 Johann XVII. Kämmerer von Worms (1392–1431), deutscher Ritter, Bürgermeister von Oppenheim
 Johann XXII. Kämmerer von Worms († 1531), deutscher Ritter, Herr der Kropsburg und von Sankt Martin (Pfalz)
 Maria Anna Helene Josephina Kämmerer von Worms genannt von Dalberg (1745–1804), deutsche Gräfin und Regentin von Blieskastel, siehe Marianne von der Leyen
 Peter II. Kämmerer von Worms, genannt von Bechtolsheim († 1387), deutscher Adeliger, Amtmann und Grundherr
 Philipp I. Kämmerer von Worms (1428–1492), deutscher Ritter, Herr in Herrnsheim und der Kropsburg
 Wolfgang III. Kämmerer von Worms (1426–1476), deutscher Ritter, Hofmarschall des pfälzischen Kurfürsten Friedrich I.
 Wolfgang VIII. Kämmerer von Worms (1522–1576), deutscher Ritter, kurmainzischer Amtmann in Dieburg, Rat des Bischofs von Speyer

Siehe auch:

 Stammliste der Kämmerer von Worms
 Stammliste der Familie von Dalberg